Е́шворт ( — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Девід Ешворт (; 1868—1947) — англійський футбольний суддя та футбольний тренер.
 Джеррі Ешворт (; 1942) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964).
 Джинн Ешворт (; 1938—2018) — американська ковзанярка, олімпійська медалістка (1960).
 Річард Ешворт (; 1947) — британський політик з Консервативної партії.
 Фредерік Ешворт (; 1912—2005) — офіцер ВМФ США.